

Geografia 
 Groenlandia
Lockwood Ø – isola
 Regno Unito
Lockwood – parrocchia civile del North Yorkshire
 Stati Uniti d'America
Lockwood – comunità non incorporata della Contea di Monterey, California
Lockwood – città della Contea di Dade, Missouri
Lockwood – census-designated place della Contea di Yellowstone, Montana

Persone 
Annea Lockwood, compositore
Belva Ann Lockwood, avvocato, che ha combattuto per la parità dei sessi
Betty Lockwood, Baronessa Lockwood di Dewsbury, impegnata nella politica
Bobby Lockwood, attore
Cara Lockwood, scrittrice statunitense
Charles A. Lockwood, ammiraglio
Charles Barrett Lockwood, chirurgo
Didier Lockwood, violinista
Gary Lockwood, attore
Harold Lockwood, attore
Henry Hayes Lockwood, (1814-1899), soldato statunitense
Joseph Lockwood, imprenditore e produttore discografico britannico
Margaret Lockwood, attrice
Mike Lockwood, lottatore wrestler
Normand Lockwood, compositore statunitense
Robert Lockwood Jr., cantante
Stuart Lockwood 
Thomas Lockwood (1830-1900), architetto inglese
Todd Lockwood (1957) è un artista statunitense specializzato in illustrazioni fantasy e fantascientifiche